|-
|2001 Einstein||1973 EB|| align=right|12,85|| align=right|1,934|| align=right|0,099|| align=right|22,69|| align=right|2,689||MBA||5. marec 1973||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2002 Euler||1973 QQ1|| align=right|12,1|| align=right|2,418|| align=right|0,069|| align=right|8,52|| align=right|3,758||MBA||29. avgust 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2003 Harding||6559 P-L|| align=right|11,7|| align=right|3,064|| align=right|0,119|| align=right|1,88|| align=right|5,364||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2004 Lexell||1973 SV2|| align=right|12,6|| align=right|2,173|| align=right|0,080|| align=right|2,51|| align=right|3,202||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2005 Hencke||1973 RA|| align=right|12,2|| align=right|2,624|| align=right|0,166|| align=right|12,20|| align=right|4,251||MBA||2. september 1973||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2006 Polonskaya||1973 SB3|| align=right|12,6|| align=right|2,325|| align=right|0,194|| align=right|4,93|| align=right|3,544||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2007 McCuskey||1963 SQ|| align=right|11,8|| align=right|2,384|| align=right|0,116|| align=right|3,06|| align=right|3,680||MBA||22. september 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|2008 Konstitutsiya||1973 SV4|| align=right|10,3|| align=right|3,216|| align=right|0,102|| align=right|20,67|| align=right|5,767||MBA||27. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2009 Voloshina||1968 UL|| align=right|10,8|| align=right|3,113|| align=right|0,145|| align=right|2,86|| align=right|5,491||MBA||22. oktober 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2010 Chebyshev||1969 TL4|| align=right|11,62|| align=right|3,098|| align=right|0,183|| align=right|2,40|| align=right|5,452||MBA||13. oktober 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnasheva
|-
|2011 Veteraniya||1970 QB1|| align=right|12,9|| align=right|2,387|| align=right|0,150|| align=right|6,20|| align=right|3,688||MBA||30. avgust 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2012 Guo Shou-Jing||1964 TE2|| align=right|13,2|| align=right|2,329|| align=right|0,180|| align=right|2,91|| align=right|3,554||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2013 Tucapel||1971 UH4|| align=right|12,6|| align=right|2,291|| align=right|0,225|| align=right|7,51|| align=right|3,466||MBA||22. oktober 1971||Cerro El Roble||University of Chile
|-
|2014 Vasilevskis||1973 JA|| align=right|11,7|| align=right|2,403|| align=right|0,286|| align=right|21,39|| align=right|3,724||MBA||2. maj 1973||Observatorij Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|2015 Kachuevskaya||1972 RA3|| align=right|12,4|| align=right|2,336|| align=right|0,104|| align=right|11,92|| align=right|3,570||MBA||4. september 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2016 Heinemann||1938 SE|| align=right|11,4|| align=right|3,132|| align=right|0,191|| align=right|00,93|| align=right|5,542||MBA||18. september 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|2017 Wesson||A903 SC|| align=right|12,78|| align=right|2,253|| align=right|0,186|| align=right|4,87|| align=right|3,381||MBA||20. september 1903||Heidelberg||Max Wolf
|-
|2018 Schuster||1931 UC|| align=right|14,5|| align=right|2,184|| align=right|0,193|| align=right|2,56|| align=right|3,226||MBA||17. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2019 van Albada||1935 SX1|| align=right|11,9|| align=right|2,241|| align=right|0,166|| align=right|4,05|| align=right|3,355||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|2020 Ukko||1936 FR|| align=right|11,4|| align=right|3,021|| align=right|0,070|| align=right|11,13|| align=right|5,251||MBA||18. marec 1936|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2021 Poincare||1936 MA|| align=right|13,3|| align=right|2,310|| align=right|0,221|| align=right|5,49|| align=right|3,510||MBA||26. junij 1936||Alžir||L. Boyer
|-
|2022 West||1938 CK|| align=right|12,0|| align=right|2,710|| align=right|0,117|| align=right|5,67|| align=right|4,460||MBA||7. februar 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2023 Asaph||1952 SA|| align=right|11,6|| align=right|2,878|| align=right|0,280|| align=right|22,36|| align=right|4,883||MBA||16. september 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|2024 McLaughlin||1952 UR|| align=right|12,9|| align=right|2,326|| align=right|0,139|| align=right|7,32|| align=right|3,546||MBA||23. oktober 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|2025 Nortia||1953 LG|| align=right|10,5|| align=right|3,172|| align=right|0,103|| align=right|7,05|| align=right|5,649||MBA||6. junij 1953||Johannesburg||J. Churms
|-
|2026 Cottrell||1955 FF|| align=right|12,8|| align=right|2,447|| align=right|0,117|| align=right|2,46|| align=right|3,827||MBA||30. marec 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|2027 Shen Guo||1964 VR1|| align=right|11,0|| align=right|3,020|| align=right|0,100|| align=right|11,03|| align=right|5,248||MBA||9. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2028 Janequeo||1968 OB1|| align=right|14,5|| align=right|2,297|| align=right|0,113|| align=right|7,95|| align=right|3,481||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|2029 Binomi||1969 RB|| align=right|13,5|| align=right|2,351|| align=right|0,128|| align=right|5,59|| align=right|3,603||MBA||11. september 1969||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2030 Belyaev||1969 TA2|| align=right|13,5|| align=right|2,248|| align=right|0,094|| align=right|2,58|| align=right|3,369||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2031 BAM||1969 TG2|| align=right|13,0|| align=right|2,234|| align=right|0,174|| align=right|4,75|| align=right|3,339||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2032 Ethel||1970 OH|| align=right|11,9|| align=right|3,063|| align=right|0,136|| align=right|1,53|| align=right|5,361||MBA||30. julij 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2033 Basilea||1973 CA|| align=right|13,2|| align=right|2,226|| align=right|0,111|| align=right|8,47|| align=right|3,321||MBA||6. februar 1973||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2034 Bernoulli||1973 EE|| align=right|12,9|| align=right|2,247|| align=right|0,181|| align=right|8,57|| align=right|3,367||MBA||5. marec 1973||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2035 Stearns||1973 SC|| align=right|12,61|| align=right|1,884|| align=right|0,132|| align=right|27,76|| align=right|2,586||MBA||21. september 1973||El Leoncito||J. Gibson
|-
|2036 Sheragul||1973 SY2|| align=right|12,7|| align=right|2,245|| align=right|0,186|| align=right|3,98|| align=right|3,362||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2037 Tripaxeptalis||1973 UB|| align=right|13,5|| align=right|2,302|| align=right|0,133|| align=right|4,26|| align=right|3,491||MBA||25. oktober 1973||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2038 Bistro||1973 WF|| align=right|12,3|| align=right|2,437|| align=right|0,091|| align=right|14,79|| align=right|3,803||MBA||24. november 1973||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2039 Payne-Gaposchkin||1974 CA|| align=right|12,8|| align=right|3,171|| align=right|0,142|| align=right|2,53|| align=right|5,645||MBA||14. februar 1974||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2040 Chalonge||1974 HA|| align=right|11,1|| align=right|3,121|| align=right|0,186|| align=right|14,66|| align=right|5,512||MBA||19. april 1974||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2041 Lancelot||2523 P-L|| align=right|12,2|| align=right|3,153|| align=right|0,203|| align=right|2,99|| align=right|5,597||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2042 Sitarski||4633 P-L|| align=right|12,8|| align=right|2,752|| align=right|0,152|| align=right|5,34|| align=right|4,565||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2043 Ortutay||1936 TH|| align=right|10,8|| align=right|3,113|| align=right|0,105|| align=right|3,08|| align=right|5,491||MBA||12. november 1936||Konkoly||G. Kulin
|-
|2044 Wirt||1950 VE|| align=right|13,3|| align=right|2,383|| align=right|0,342|| align=right|24,02|| align=right|3,677||MBA||8. november 1950||Observatorij Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|2045 Peking||1964 TB1|| align=right|12,2|| align=right|2,380|| align=right|0,057|| align=right|6,92|| align=right|3,672||MBA||8. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2046 Leningrad||1968 UD1|| align=right|11,5|| align=right|3,167|| align=right|0,173|| align=right|2,75|| align=right|5,634||MBA||22. oktober 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2047 Smetana||1971 UA1|| align=right|13,9|| align=right|1,872|| align=right|0,004|| align=right|25,29|| align=right|2,561||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2048 Dwornik||1973 QA|| align=right|13,50|| align=right|1,954|| align=right|0,043|| align=right|23,75|| align=right|2,732||MBA||27. avgust 1973||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2049 Grietje||1973 SH|| align=right|14,9|| align=right|1,950|| align=right|0,085|| align=right|24,43|| align=right|2,721||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Tom Gehrels
|-
|2050 Francis||1974 KA|| align=right|12,68|| align=right|2,326|| align=right|0,238|| align=right|26,58|| align=right|3,547||MBA||28. maj 1974||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2051 Chang||1976 UC|| align=right|11,9|| align=right|2,841|| align=right|0,080|| align=right|1,35|| align=right|4,789||MBA||23. oktober 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2052 Tamriko||1976 UN|| align=right|10,48|| align=right|3,007|| align=right|0,084|| align=right|9,51|| align=right|5,213||MBA||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2053 Nuki||1976 UO|| align=right|11,9|| align=right|2,804|| align=right|0,141|| align=right|8,52|| align=right|4,693||MBA||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2054 Gawain||4097 P-L|| align=right|12,0|| align=right|2,962|| align=right|0,104|| align=right|3,79|| align=right|5,097||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2055 Dvorak||1974 DB|| align=right|13,5|| align=right|2,311|| align=right|0,310|| align=right|21,53|| align=right|3,514||MBA||19. februar 1974||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2056 Nancy||A909 TB|| align=right|12,3|| align=right|2,218|| align=right|0,140|| align=right|3,94|| align=right|3,303||MBA||15. oktober 1909||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|2057 Rosemary||1934 RQ|| align=right|11,9|| align=right|3,074|| align=right|0,239|| align=right|1,45|| align=right|5,389||MBA||7. september 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2058 Roka||1938 BH|| align=right|11,0|| align=right|3,121|| align=right|0,155|| align=right|2,55|| align=right|5,513||MBA||22. januar 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|2059 Baboquivari||1963 UA|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,529|| align=right|11,04|| align=right|4,307||AMR||16. oktober 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|2060 Hiron||1977 UB|| align=right|6,5|| align=right|13,68|| align=right|0,382|| align=right|6,94|| align=right|50,6||CNT||18. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|2061 Anza||1960 UA|| align=right|16,56|| align=right|2,264|| align=right|0,538|| align=right|3,78|| align=right|3,406||AMR PHA||22. oktober 1960||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|2062 Aton||1976 AA|| align=right|16,80|| align=right|,967|| align=right|0,183|| align=right|18,94|| align=right|,951||ATN||7. januar 1976||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2063 Bakhus||1977 HB|| align=right|17,1|| align=right|1,078|| align=right|0,350|| align=right|9,44|| align=right|1,120||APL||24. april 1977||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|2064 Thomsen||1942 RQ|| align=right|13,1|| align=right|2,178|| align=right|0,331|| align=right|5,71|| align=right|3,214||MBA||8. september 1942||Turku||L. Oterma
|-
|2065 Spicer||1959 RN|| align=right|12,2|| align=right|2,699|| align=right|0,236|| align=right|6,44|| align=right|4,432||MBA||9. september 1959||Brooklyn||Indiana University
|-
|2066 Palala||1934 LB|| align=right|12,5|| align=right|2,394|| align=right|0,129|| align=right|3,76|| align=right|3,705||MBA||4. junij 1934||Johannesburg||C. Jackson
|-
|2067 Aksnes||1936 DD|| align=right|10,48|| align=right|3,956|| align=right|0,184|| align=right|3,08|| align=right|7,868||HLD||23. februar 1936|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2068 Dangreen||1948 AD|| align=right|11,5|| align=right|2,771|| align=right|0,100|| align=right|12,89|| align=right|4,613||MBA||8. januar 1948||Nica||M. Laugier
|-
|2069 Hubble||1955 FT|| align=right|11,1|| align=right|3,167|| align=right|0,177|| align=right|9,13|| align=right|5,634||MBA||29. marec 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|2070 Humason||1964 TQ|| align=right|13,9|| align=right|2,250|| align=right|0,156|| align=right|2,76|| align=right|3,375||MBA||14. oktober 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|2071 Nadezhda||1971 QS|| align=right|13,3|| align=right|2,253|| align=right|0,157|| align=right|3,64|| align=right|3,380||MBA||18. avgust 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2072 Kosmodemyanskaya||1973 QE2|| align=right|12,61|| align=right|2,451|| align=right|0,163|| align=right|4,76|| align=right|3,836||MBA||31. avgust 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2073 Janacek||1974 DK|| align=right|12,7|| align=right|2,718|| align=right|0,110|| align=right|2,97|| align=right|4,480||MBA||19. februar 1974||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|2074 Shoemaker||1974 UA|| align=right|14,0|| align=right|1,800|| align=right|0,082|| align=right|30,08|| align=right|2,415||MBA||17. oktober 1974||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2075 Martinez||1974 VA|| align=right|13,0|| align=right|2,403|| align=right|0,250|| align=right|27,07|| align=right|3,725||MBA||9. november 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2076 Levin||1974 WA|| align=right|13,5|| align=right|2,274|| align=right|0,153|| align=right|5,00|| align=right|3,428||MBA||16. november 1974||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2077 Kiangsu||1974 YA|| align=right|14,1|| align=right|2,326|| align=right|0,298|| align=right|28,13|| align=right|3,547||MBA||18. december 1974||Nanking||Purple Mountain
|-
|2078 Nanking||1975 AD|| align=right|12,1|| align=right|2,372|| align=right|0,374|| align=right|20,15|| align=right|3,652||MBA||12. januar 1975||Nanking||Purple Mountain
|-
|2079 Jacchia||1976 DB|| align=right|12,7|| align=right|2,600|| align=right|0,079|| align=right|13,28|| align=right|4,191||MBA||23. februar 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2080 Jihlava||1976 DG|| align=right|13,1|| align=right|2,178|| align=right|0,061|| align=right|3,86|| align=right|3,213||MBA||27. februar 1976||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2081 Sazava||1976 DH|| align=right|12,14|| align=right|2,452|| align=right|0,162|| align=right|3,92|| align=right|3,839||MBA||27. februar 1976||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2082 Galahad||7588 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,927|| align=right|0,160|| align=right|3,07|| align=right|5,006||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2083 Smither||1973 WB|| align=right|13,27|| align=right|1,873|| align=right|0,052|| align=right|18,46|| align=right|2,562||MBA||29. november 1973||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2084 Okayama||1935 CK|| align=right|12,2|| align=right|2,396|| align=right|0,103|| align=right|4,85|| align=right|3,707||MBA||7. februar 1935||Uccle||S. J. Arend
|-
|2085 Henan||1965 YA|| align=right|11,4|| align=right|2,699|| align=right|0,087|| align=right|3,84|| align=right|4,434||MBA||20. december 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2086 Newell||1966 BC|| align=right|12,4|| align=right|2,402|| align=right|0,113|| align=right|6,48|| align=right|3,722||MBA||20. januar 1966||Brooklyn||Indiana University
|-
|2087 Kochera||1975 YC|| align=right|13,1|| align=right|2,206|| align=right|0,058|| align=right|1,83|| align=right|3,276||MBA||28. december 1975||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2088 Sahlia||1976 DJ|| align=right|12,42|| align=right|2,207|| align=right|0,080|| align=right|5,55|| align=right|3,279||MBA||27. februar 1976||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2089 Cetacea||1977 VF|| align=right|10,98|| align=right|2,534|| align=right|0,157|| align=right|15,40|| align=right|4,034||MBA||9. november 1977||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|2090 Mizuho||1978 EA|| align=right|10,99|| align=right|3,075|| align=right|0,137|| align=right|11,81|| align=right|5,393||MBA||12. marec 1978||Yakiimo||T. Urata
|-
|2091 Sampo||1941 HO|| align=right|10,2|| align=right|3,013|| align=right|0,065|| align=right|11,38|| align=right|5,230||MBA||26. april 1941|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2092 Sumiana||1969 UP|| align=right|11,9|| align=right|2,851|| align=right|0,030|| align=right|3,09|| align=right|4,812||MBA||16. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2093 Genichesk||1971 HX|| align=right|12,6|| align=right|2,269|| align=right|0,169|| align=right|6,09|| align=right|3,418||MBA||28. april 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2094 Magnitka||1971 TC2|| align=right|12,0|| align=right|2,233|| align=right|0,097|| align=right|5,03|| align=right|3,335||MBA||12. oktober 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|2095 Parsifal||6036 P-L|| align=right|12,4|| align=right|2,642|| align=right|0,010|| align=right|3,59|| align=right|4,293||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2096 Vaino||1939 UC|| align=right|13,3|| align=right|2,444|| align=right|0,235|| align=right|1,00|| align=right|3,821||MBA||18. oktober 1939|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2097 Galle||1953 PV|| align=right|11,9|| align=right|3,123|| align=right|0,263|| align=right|4,39|| align=right|5,519||MBA||11. avgust 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2098 Zyskin||1972 QE|| align=right|12,5|| align=right|2,425|| align=right|0,128|| align=right|6,51|| align=right|3,775||MBA||18. avgust 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2099 Opik||1977 VB|| align=right|15,18|| align=right|2,303|| align=right|0,363|| align=right|26,98|| align=right|3,495||MBA||8. november 1977||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2100 Ra-Shalom||1978 RA|| align=right|16,05|| align=right|,833|| align=right|0,437|| align=right|15,76|| align=right|,759||ATN||10. september 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2101 Adonis||1936 CA|| align=right|18,7|| align=right|1,874|| align=right|0,765|| align=right|1,35|| align=right|2,566||APL PHA||12. februar 1936||Uccle||E. Delporte
|-
|2102 Tantalus||1975 YA|| align=right|16,2|| align=right|1,290|| align=right|0,299|| align=right|64,01|| align=right|1,466||APL PHA||27. december 1975||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|2103 Laverna||1960 FL|| align=right|10,8|| align=right|3,146|| align=right|0,193|| align=right|7,70|| align=right|5,578||MBA||20. marec 1960||La Plata||La Plata Observatory
|-
|2104 Toronto||1963 PD|| align=right|10,3|| align=right|3,190|| align=right|0,116|| align=right|18,38|| align=right|5,697||MBA||15. avgust 1963||Tautenburg||K. W. Kamper
|-
|2105 Gudy||1976 DA|| align=right|11,3|| align=right|2,390|| align=right|0,150|| align=right|29,31|| align=right|3,694||MBA||29. februar 1976||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|2106 Hugo||1936 UF|| align=right|11,7|| align=right|2,706|| align=right|0,096|| align=right|8,03|| align=right|4,451||MBA||21. oktober 1936||Nica||M. Laugier
|-
|2107 Ilmari||1941 VA|| align=right|11,4|| align=right|2,627|| align=right|0,080|| align=right|8,83|| align=right|4,258||MBA||12. november 1941||Turku||L. Oterma
|-
|2108 Otto Schmidt||1948 TR1|| align=right|11,5|| align=right|2,437|| align=right|0,006|| align=right|10,79|| align=right|3,804||MBA||4. oktober 1948|| Simeiz || P. F. Šajn
|-
|2109 Dhotel||1950 TH2|| align=right|11,91|| align=right|2,692|| align=right|0,262|| align=right|8,08|| align=right|4,416||MBA||13. oktober 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|2110 Moore-Sitterly||1962 RD|| align=right|13,8|| align=right|2,198|| align=right|0,178|| align=right|1,13|| align=right|3,259||MBA||7. september 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|2111 Tselina||1969 LG|| align=right|10,45|| align=right|3,019|| align=right|0,091|| align=right|10,49|| align=right|5,245||MBA||13. junij 1969||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2112 Ulyanov||1972 NP|| align=right|12,8|| align=right|2,254|| align=right|0,138|| align=right|3,38|| align=right|3,384||MBA||13. julij 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2113 Ehrdni||1972 RJ2|| align=right|13,17|| align=right|2,475|| align=right|0,097|| align=right|6,45|| align=right|3,892||MBA||11. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2114 Wallenquist||1976 HA|| align=right|11,1|| align=right|3,193|| align=right|0,149|| align=right|00,56|| align=right|5,704||MBA||19. april 1976||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|2115 Irakli||1976 UD|| align=right|11,0|| align=right|3,010|| align=right|0,055|| align=right|8,97|| align=right|5,222||MBA||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2116 Mtskheta||1976 UM|| align=right|12,1|| align=right|2,589|| align=right|0,060|| align=right|9,08|| align=right|4,165||MBA||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2117 Danmark||1978 AC|| align=right|11,7|| align=right|2,869|| align=right|0,073|| align=right|2,94|| align=right|4,860||MBA||9. januar 1978||La Silla||R. M. West
|-
|2118 Flagstaff||1978 PB|| align=right|12,0|| align=right|2,549|| align=right|0,218|| align=right|6,31|| align=right|4,070||MBA||5. avgust 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|2119 Schwall||1930 QG|| align=right|12,8|| align=right|2,252|| align=right|0,157|| align=right|3,84|| align=right|3,379||MBA||30. avgust 1930||Heidelberg||Max Wolf; M. Ferrero
|-
|2120 Tyumenia||1967 RM|| align=right|10,4|| align=right|3,065|| align=right|0,124|| align=right|17,54|| align=right|5,365||MBA||9. september 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2121 Sevastopol||1971 ME|| align=right|12,3|| align=right|2,184|| align=right|0,180|| align=right|4,38|| align=right|3,226||MBA||27. junij 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2122 Pyatiletka||1971 XB|| align=right|12,1|| align=right|2,402|| align=right|0,030|| align=right|7,90|| align=right|3,722||MBA||14. december 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2123 Vltava||1973 SL2|| align=right|11,5|| align=right|2,864|| align=right|0,075|| align=right|1,01|| align=right|4,847||MBA||22. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2124 Nissen||1974 MK|| align=right|11,7|| align=right|3,025|| align=right|0,089|| align=right|10,74|| align=right|5,260||MBA||20. junij 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2125 Karl-Ontjes||2005 P-L|| align=right|12,4|| align=right|2,789|| align=right|0,105|| align=right|1,69|| align=right|4,657||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2126 Gerasimovich||1970 QZ|| align=right|12,4|| align=right|2,391|| align=right|0,120|| align=right|8,50|| align=right|3,697||MBA||30. avgust 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2127 Tanya||1971 KB1|| align=right|10,7|| align=right|3,211|| align=right|0,038|| align=right|13,12|| align=right|5,752||MBA||29. maj 1971||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2128 Wetherill||1973 SB|| align=right|13,6|| align=right|2,732|| align=right|0,383|| align=right|16,91|| align=right|4,516||MBA||26. september 1973||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2129 Cosicosi||1973 SJ|| align=right|13,7|| align=right|2,181|| align=right|0,174|| align=right|5,53|| align=right|3,221||MBA||27. september 1973||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2130 Evdokiya||1974 QH1|| align=right|13,5|| align=right|2,254|| align=right|0,189|| align=right|5,62|| align=right|3,382||MBA||22. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2131 Mayall||1975 RA|| align=right|12,72|| align=right|1,888|| align=right|0,111|| align=right|34,00|| align=right|2,593||MBA||3. september 1975||Observatorij Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|2132 Zhukov||1975 TW3|| align=right|11,4|| align=right|2,784|| align=right|0,080|| align=right|5,87|| align=right|4,644||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2133 Franceswright||1976 WB|| align=right|13,3|| align=right|2,411|| align=right|0,184|| align=right|6,91|| align=right|3,742||MBA||20. november 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2134 Dennispalm||1976 YB|| align=right|11,5|| align=right|2,639|| align=right|0,257|| align=right|31,30|| align=right|4,286||MBA||24. december 1976||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|2135 Aristaeus||1977 HA|| align=right|17,94|| align=right|1,600|| align=right|0,503|| align=right|23,06|| align=right|2,024||APL PHA||17. april 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus; E. F. Helin
|-
|2136 Jugta||1933 OC|| align=right|11,6|| align=right|3,022|| align=right|0,050|| align=right|10,59|| align=right|5,253||MBA||24. julij 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2137 Priscilla||1936 QZ|| align=right|11,1|| align=right|3,184|| align=right|0,062|| align=right|11,72|| align=right|5,682||MBA||24. avgust 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2138 Swissair||1968 HB|| align=right|11,5|| align=right|2,687|| align=right|0,067|| align=right|5,94|| align=right|4,404||MBA||17. april 1968||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2139 Makharadze||1970 MC|| align=right|12,80|| align=right|2,462|| align=right|0,188|| align=right|2,19|| align=right|3,862||MBA||30. junij 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2140 Kemerovo||1970 PE|| align=right|10,9|| align=right|2,989|| align=right|0,054|| align=right|6,99|| align=right|5,166||MBA||3. avgust 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2141 Simferopol||1970 QC1|| align=right|11,3|| align=right|2,804|| align=right|0,130|| align=right|5,95|| align=right|4,694||MBA||30. avgust 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2142 Landau||1972 GA|| align=right|12,1|| align=right|3,167|| align=right|0,115|| align=right|00,67|| align=right|5,636||MBA||3. april 1972||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2143 Jimarnold||1973 SA|| align=right|14,3|| align=right|2,281|| align=right|0,236|| align=right|8,38|| align=right|3,444||MBA||26. september 1973||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2144 Marietta||1975 BC1|| align=right|11,0|| align=right|2,877|| align=right|0,060|| align=right|2,83|| align=right|4,879||MBA||18. januar 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2145 Blaauw||1976 UF|| align=right|10,6|| align=right|3,222|| align=right|0,089|| align=right|15,04|| align=right|5,783||MBA||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2146 Stentor||1976 UQ|| align=right|10,8|| align=right|5,202|| align=right|0,102|| align=right|39,25|| align=right|11,87||JUT||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2147 Kharadze||1976 US|| align=right|11,7|| align=right|3,174|| align=right|0,052|| align=right|10,06|| align=right|5,653||MBA||25. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2148 Epeios||1976 UW|| align=right|11,1|| align=right|5,204|| align=right|0,057|| align=right|9,16|| align=right|11,87||JUT||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2149 Schwambraniya||1977 FX|| align=right|11,7|| align=right|2,551|| align=right|0,107|| align=right|7,72|| align=right|4,074||MBA||22. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2150 Nyctimene||1977 TA|| align=right|13,4|| align=right|1,914|| align=right|0,058|| align=right|25,33|| align=right|2,647||MBA||13. oktober 1977||Observatorij Palomar||W. Sebok
|-
|2151 Hadwiger||1977 VX|| align=right|11,1|| align=right|2,562|| align=right|0,058|| align=right|15,47|| align=right|4,100||MBA||3. november 1977||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2152 Hannibal||1978 WK|| align=right|10,5|| align=right|3,128|| align=right|0,219|| align=right|13,96|| align=right|5,533||MBA||19. november 1978||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2153 Akiyama||1978 XD|| align=right|11,9|| align=right|3,118|| align=right|0,162|| align=right|1,19|| align=right|5,504||MBA||1. december 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2154 Underhill||2015 P-L|| align=right|12,7|| align=right|2,637|| align=right|0,125|| align=right|7,76|| align=right|4,282||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2155 Wodan||6542 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,856|| align=right|0,079|| align=right|2,55|| align=right|4,825||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2156 Kate||A917 SH|| align=right|12,69|| align=right|2,243|| align=right|0,203|| align=right|5,36|| align=right|3,358||MBA||23. september 1917|| Simeiz || S. I. Beljavski
|-
|2157 Ashbrook||A924 EF|| align=right|11,4|| align=right|2,785|| align=right|0,111|| align=right|8,63|| align=right|4,647||MBA||7. marec 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2158 Tietjen||1933 OS|| align=right|11,8|| align=right|3,068|| align=right|0,183|| align=right|1,59|| align=right|5,372||MBA||24. julij 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2159 Kukkamaki||1941 UX|| align=right|12,07|| align=right|2,482|| align=right|0,040|| align=right|3,28|| align=right|3,910||MBA||16. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|2160 Spitzer||1956 RL|| align=right|12,1|| align=right|2,899|| align=right|0,099|| align=right|2,86|| align=right|4,934||MBA||7. september 1956||Brooklyn||Indiana University
|-
|2161 Grissom||1963 UD|| align=right|12,4|| align=right|2,747|| align=right|0,163|| align=right|7,31|| align=right|4,553||MBA||17. oktober 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|2162 Anhui||1966 BE|| align=right|13,0|| align=right|2,228|| align=right|0,124|| align=right|3,05|| align=right|3,324||MBA||30. januar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|2163 Korczak||1971 SP1|| align=right|11,7|| align=right|3,141|| align=right|0,192|| align=right|2,52|| align=right|5,565||MBA||16. september 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|2164 Lyalya||1972 RM2|| align=right|11,8|| align=right|3,187|| align=right|0,128|| align=right|2,62|| align=right|5,690||MBA||11. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2165 Young||1956 RJ|| align=right|11,0|| align=right|3,131|| align=right|0,172|| align=right|00,95|| align=right|5,538||MBA||7. september 1956||Brooklyn||Indiana University
|-
|2166 Handahl||1936 QB|| align=right|14,3|| align=right|2,348|| align=right|0,217|| align=right|5,14|| align=right|3,596||MBA||13. avgust 1936|| Simeiz || G. N. Neujmin
|-
|2167 Erin||1971 LA|| align=right|12,1|| align=right|2,545|| align=right|0,182|| align=right|6,04|| align=right|4,060||MBA||1. junij 1971||Bickley||Perth Observatory
|-
|2168 Swope||1955 RF1|| align=right|12,8|| align=right|2,453|| align=right|0,155|| align=right|4,75|| align=right|3,842||MBA||14. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|2169 Taiwan||1964 VP1|| align=right|12,0|| align=right|2,789|| align=right|0,053|| align=right|1,53|| align=right|4,656||MBA||9. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2170 Byelorussia||1971 SZ|| align=right|13,9|| align=right|2,405|| align=right|0,183|| align=right|2,08|| align=right|3,728||MBA||16. september 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|2171 Kiev||1973 QD1|| align=right|13,6|| align=right|2,256|| align=right|0,167|| align=right|7,52|| align=right|3,388||MBA||28. avgust 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2172 Plavsk||1973 QA2|| align=right|12,1|| align=right|2,901|| align=right|0,137|| align=right|3,33|| align=right|4,940||MBA||31. avgust 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2173 Maresjev||1974 QG1|| align=right|11,4|| align=right|3,141|| align=right|0,120|| align=right|14,44|| align=right|5,566||MBA||22. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2174 Asmodeus||1975 TA|| align=right|13,7|| align=right|2,538|| align=right|0,271|| align=right|8,10|| align=right|4,043||MBA||8. oktober 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus; J. Huchra
|-
|2175 Andrea Doria||1977 TY|| align=right|14,2|| align=right|2,217|| align=right|0,207|| align=right|3,70|| align=right|3,299||MBA||12. oktober 1977||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2176 Donar||2529 P-L|| align=right|12,3|| align=right|2,933|| align=right|0,049|| align=right|3,05|| align=right|5,022||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2177 Oliver||6551 P-L|| align=right|11,3|| align=right|3,195|| align=right|0,095|| align=right|1,54|| align=right|5,709||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2178 Kazakhstania||1972 RA2|| align=right|13,4|| align=right|2,208|| align=right|0,156|| align=right|3,08|| align=right|3,281||MBA||11. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2179 Platzeck||1965 MA|| align=right|11,5|| align=right|3,015|| align=right|0,093|| align=right|10,50|| align=right|5,234||MBA||28. junij 1965||El Leoncito||A. R. Klemola
|-
|2180 Marjaleena||1940 RJ|| align=right|11,0|| align=right|3,009|| align=right|0,087|| align=right|9,24|| align=right|5,220||MBA||8. september 1940||Turku||H. Alikoski
|-
|2181 Fogelin||1942 YA|| align=right|12,1|| align=right|2,592|| align=right|0,118|| align=right|13,03|| align=right|4,172||MBA||28. december 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2182 Semirot||1953 FH1|| align=right|11,3|| align=right|3,141|| align=right|0,122|| align=right|2,27|| align=right|5,566||MBA||21. marec 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|2183 Neufang||1959 OB|| align=right|11,5|| align=right|3,006|| align=right|0,371|| align=right|18,09|| align=right|5,212||MBA||26. julij 1959||Bloemfontein||C. Hoffmeister
|-
|2184 Fujian||1964 TV2|| align=right|11,5|| align=right|3,173|| align=right|0,108|| align=right|5,21|| align=right|5,650||MBA||9. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2185 Guangdong||1965 WO|| align=right|11,3|| align=right|2,709|| align=right|0,163|| align=right|9,60|| align=right|4,458||MBA||20. november 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2186 Keldysh||1973 SQ4|| align=right|12,3|| align=right|2,681|| align=right|0,102|| align=right|2,37|| align=right|4,389||MBA||27. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2187 La Silla||1976 UH|| align=right|13,0|| align=right|2,536|| align=right|0,119|| align=right|13,26|| align=right|4,038||MBA||24. oktober 1976||La Silla||R. M. West
|-
|2188 Orlenok||1976 UL4|| align=right|11,9|| align=right|2,903|| align=right|0,089|| align=right|2,66|| align=right|4,945||MBA||28. oktober 1976||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2189 Zaragoza||1975 QK|| align=right|12,8|| align=right|2,404|| align=right|0,225|| align=right|13,91|| align=right|3,727||MBA||30. avgust 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2190 Coubertin||1976 GV3|| align=right|12,5|| align=right|2,471|| align=right|0,091|| align=right|00,83|| align=right|3,884||MBA||2. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2191 Uppsala||1977 PA1|| align=right|11,3|| align=right|3,018|| align=right|0,087|| align=right|9,06|| align=right|5,243||MBA||6. avgust 1977||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|2192 Pyatigoriya||1972 HP|| align=right|11,3|| align=right|3,143|| align=right|0,077|| align=right|9,76|| align=right|5,571||MBA||18. april 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2193 Jackson||1926 KB|| align=right|10,3|| align=right|3,109|| align=right|0,070|| align=right|11,68|| align=right|5,481||MBA||18. maj 1926||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|2194 ArPula||1940 GE|| align=right|12,6|| align=right|2,328|| align=right|0,042|| align=right|8,54|| align=right|3,552||MBA||3. april 1940|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2195 Tengstrom||1941 SP1|| align=right|12,6|| align=right|2,222|| align=right|0,106|| align=right|4,58|| align=right|3,312||MBA||27. september 1941||Turku||L. Oterma
|-
|2196 Ellicott||1965 BC|| align=right|10,25|| align=right|3,437|| align=right|0,053|| align=right|10,31|| align=right|6,372||MBA||29. januar 1965||Brooklyn||Indiana University
|-
|2197 Shanghai||1965 YN|| align=right|11,2|| align=right|3,158|| align=right|0,117|| align=right|2,51|| align=right|5,610||MBA||30. december 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|2198 Ceplecha||1975 VF|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,199|| align=right|3,64|| align=right|4,173||MBA||7. november 1975||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2199 Klet||1978 LA|| align=right|13,1|| align=right|2,242|| align=right|0,201|| align=right|8,19|| align=right|3,356||MBA||6. junij 1978||Kleť||A. Mrkos
|-
|2200 Pasadena||6090 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,405|| align=right|0,149|| align=right|4,60|| align=right|3,730||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2201 Oljato||1947 XC|| align=right|15,25|| align=right|2,172|| align=right|0,714|| align=right|2,52|| align=right|3,200||APL PHA||12. december 1947||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|2202 Pele||1972 RA|| align=right|17,6|| align=right|2,294|| align=right|0,512|| align=right|8,77|| align=right|3,475||AMR||7. september 1972||Observatorij Mount Hamilton||A. R. Klemola
|-
|2203 van Rhijn||1935 SQ1|| align=right|11,5|| align=right|3,110|| align=right|0,183|| align=right|1,65|| align=right|5,484||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|2204 Lyyli||1943 EQ|| align=right|12,7|| align=right|2,593|| align=right|0,405|| align=right|20,54|| align=right|4,174||MBA||3. marec 1943|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2205 Glinka||1973 SU4|| align=right|11,8|| align=right|3,004|| align=right|0,125|| align=right|10,49|| align=right|5,205||MBA||27. september 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2206 Gabrova||1976 GR3|| align=right|11,3|| align=right|3,017|| align=right|0,047|| align=right|10,95|| align=right|5,239||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2207 Antenor||1977 QH1|| align=right|8,89|| align=right|5,126|| align=right|0,018|| align=right|6,82|| align=right|11,61||JUT||19. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2208 Pushkin||1977 QL3|| align=right|10,96|| align=right|3,494|| align=right|0,048|| align=right|5,42|| align=right|6,530||MBA||22. avgust 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2209 Tianjin||1978 US1|| align=right|10,9|| align=right|2,847|| align=right|0,066|| align=right|2,62|| align=right|4,802||MBA||28. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|2210 Lois||9597 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,404|| align=right|0,228|| align=right|2,93|| align=right|3,728||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2211 Hanuman||1951 WO2|| align=right|12,8|| align=right|3,186|| align=right|0,084|| align=right|17,31|| align=right|5,687||MBA||26. november 1951||Mount Wilson||L. E. Cunningham
|-
|2212 Hephaistos||1978 SB|| align=right|13,87|| align=right|2,167|| align=right|0,835|| align=right|11,76|| align=right|3,190||APL||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2213 Meeus||1935 SO1|| align=right|13,7|| align=right|2,199|| align=right|0,228|| align=right|5,34|| align=right|3,259||MBA||24. september 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|2214 Carol||1953 GF|| align=right|12,0|| align=right|3,168|| align=right|0,261|| align=right|14,26|| align=right|5,638||MBA||7. april 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2215 Sichuan||1964 VX2|| align=right|11,9|| align=right|2,792|| align=right|0,264|| align=right|10,75|| align=right|4,665||MBA||12. november 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|2216 Kerch||1971 LF|| align=right|10,8|| align=right|3,017|| align=right|0,104|| align=right|10,45|| align=right|5,239||MBA||12. junij 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2217 Eltigen||1971 SK2|| align=right|10,8|| align=right|3,165|| align=right|0,159|| align=right|2,25|| align=right|5,629||MBA||26. september 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|2218 Wotho||1975 AK|| align=right|11,2|| align=right|3,040|| align=right|0,167|| align=right|14,97|| align=right|5,301||MBA||10. januar 1975||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2219 Mannucci||1975 LU|| align=right|10,7|| align=right|3,149|| align=right|0,124|| align=right|7,60|| align=right|5,586||MBA||13. junij 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|2220 Hicks||1975 VB|| align=right|10,9|| align=right|3,152|| align=right|0,165|| align=right|2,59|| align=right|5,596||MBA||4. november 1975||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|2221 Chilton||1976 QC|| align=right|12,8|| align=right|2,592|| align=right|0,139|| align=right|13,79|| align=right|4,171||MBA||25. avgust 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2222 Lermontov||1977 ST1|| align=right|11,4|| align=right|3,115|| align=right|0,175|| align=right|2,59|| align=right|5,497||MBA||19. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2223 Sarpedon||1977 TL3|| align=right|9,41|| align=right|5,195|| align=right|0,014|| align=right|15,99|| align=right|11,84||JUT||4. oktober 1977||Nanking||Purple Mountain
|-
|2224 Tucson||2528 P-L|| align=right|11,1|| align=right|2,881|| align=right|0,049|| align=right|2,67|| align=right|4,889||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2225 Serkowski||6546 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,852|| align=right|0,030|| align=right|3,27|| align=right|4,817||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2226 Cunitza||1936 QC1|| align=right|11,6|| align=right|2,869|| align=right|0,084|| align=right|2,55|| align=right|4,858||MBA||26. avgust 1936||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|2227 Otto Struve||1955 RX|| align=right|13,8|| align=right|2,237|| align=right|0,175|| align=right|4,95|| align=right|3,344||MBA||13. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|2228 Soyuz-Apollo||1977 OH|| align=right|10,9|| align=right|3,135|| align=right|0,186|| align=right|1,99|| align=right|5,550||MBA||19. julij 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2229 Mezzarco||1977 RO|| align=right|13,1|| align=right|2,692|| align=right|0,267|| align=right|12,75|| align=right|4,415||MBA||7. september 1977||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2230 Junan||1978 UT1|| align=right|12,3|| align=right|2,859|| align=right|0,063|| align=right|2,57|| align=right|4,833||MBA||29. oktober 1978||Nanking||Purple Mountain
|-
|2231 Durrell||1941 SG|| align=right|12,4|| align=right|2,728|| align=right|0,251|| align=right|8,24|| align=right|4,505||MBA||21. september 1941||Uccle||S. J. Arend
|-
|2232 Altaj||1969 RD2|| align=right|12,0|| align=right|2,667|| align=right|0,145|| align=right|3,70|| align=right|4,354||MBA||15. september 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnasheva
|-
|2233 Kuznetsov||1972 XE1|| align=right|12,7|| align=right|2,278|| align=right|0,082|| align=right|3,42|| align=right|3,439||MBA||3. december 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Zhuravleva
|-
|2234 Schmadel||1977 HD|| align=right|12,5|| align=right|2,700|| align=right|0,202|| align=right|25,23|| align=right|4,436||MBA||27. april 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|2235 Vittore||A924 GA|| align=right|10,7|| align=right|3,218|| align=right|0,208|| align=right|18,77|| align=right|5,772||MBA||5. april 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2236 Austrasia||1933 FX|| align=right|12,3|| align=right|2,345|| align=right|0,219|| align=right|10,11|| align=right|3,591||MBA||23. marec 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2237 Melnikov||1938 TB|| align=right|11,3|| align=right|3,145|| align=right|0,217|| align=right|2,40|| align=right|5,578||MBA||2. oktober 1938|| Simeiz || G. N. Neujmin
|-
|2238 Steshenko||1972 RQ1|| align=right|11,9|| align=right|3,062|| align=right|0,179|| align=right|1,32|| align=right|5,357||MBA||11. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Chernykh
|-
|2239 Paracelsus||1978 RC|| align=right|11,5|| align=right|3,199|| align=right|0,098|| align=right|10,92|| align=right|5,722||MBA||13. september 1978||Zimmerwald||Paul Wild
|-
|2240 Tsai||1978 YA|| align=right|11,8|| align=right|3,147|| align=right|0,158|| align=right|00,85|| align=right|5,581||MBA||30. december 1978||Harvard||Harvard Observatory
|-
|2241 Alcathous||1979 WM|| align=right|8,64|| align=right|5,210|| align=right|0,068|| align=right|16,61|| align=right|11,89||JUT||22. november 1979||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|2242 Balaton||1936 TG|| align=right|13,8|| align=right|2,209|| align=right|0,118|| align=right|2,54|| align=right|3,282||MBA||13. oktober 1936||Konkoly||G. Kulin
|-
|2243 Lonnrot||1941 SA1|| align=right|12,8|| align=right|2,249|| align=right|0,197|| align=right|6,86|| align=right|3,372||MBA||25. september 1941|| Turku || Y. Väisälä
|-
|2244 Tesla||1952 UW1|| align=right|11,9|| align=right|2,811|| align=right|0,182|| align=right|7,82|| align=right|4,712||MBA||22. oktober 1952||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|2245 Hekatostos||1968 BC|| align=right|11,3|| align=right|2,637|| align=right|0,135|| align=right|11,87|| align=right|4,281||MBA||24. januar 1968||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|2246 Bowell||1979 XH|| align=right|10,56|| align=right|3,952|| align=right|0,093|| align=right|6,50|| align=right|7,857||HLD||14. december 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|2247 Hiroshima||6512 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,449|| align=right|0,111|| align=right|5,95|| align=right|3,832||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|2248 Kanda||1933 DE|| align=right|11,2|| align=right|3,095|| align=right|0,122|| align=right|1,64|| align=right|5,444||MBA||27. februar 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2249 Yamamoto||1942 GA|| align=right|11,0|| align=right|3,186|| align=right|0,089|| align=right|4,10|| align=right|5,686||MBA||6. april 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|2250 Stalingrad||1972 HN|| align=right|11,5|| align=right|3,189|| align=right|0,190|| align=right|1,51|| align=right|5,695||MBA||18. april 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov